Le Sportfreunde Lotte (VfL Sportfreunde Lotte en allemand) est un club allemand de football fondé le  basé à Lotte.

Histoire

Palmarès

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs

Joueurs emblématiques

Staff

Notes et références

Liens externes

Notes

Références 

Club allemand de football de Westphalie
Club de football fondé en 1929